Korne (rivier), een kleine rivier in de Betuwe in de Nederlandse provincie Gelderland, een zijtak van de Linge
 Korne (powiat Chojnicki), een plaats in het Poolse district Chojnicki, woiwodschap Pommeren
 Korne (powiat Kościerski), een plaats in het Poolse district Kościerski, woiwodschap Pommeren